Тимків — село Новоушицького району Хмельницької області

 Тимків Богдан Михайлович — заслужений діяч мистецтв України.
 Тимків Микола Дмитрович — український скульптор
 Тимків Микола Петрович — народний майстер різьблення на дереві

 Тимків Наталія Василівна — українська громадська діячка у русі Вікімедіа, член ГО «Вікімедіа Україна» та ради повірених Фонду Вікімедіа.

Українські прізвища
Прізвища на -ів